Terre de Sannikov
 Alena Sannikova, fondeuse biélorusse, née en 1980
 Yuliy Sannikov, économiste